burgh (grad) (izgovor burruh) - Visoko razvijeno mjestu u Škotskoj, s pravom zastupanja u Škotskom Parlamentu, taj zakon je uveden u IX. stoljeću, a izmijenjen 1975. donošenjem novog zakona u državi. Često, no ne uvijek, baziran s gradom.
 Burgh (Nizozemska), grad u Nizozemskoj u pokrajini Schouwen-Duiveland.
 Burgh (otok), engleski otok u La Mancheu